50-й кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходил с 19 по 28 сентября 2002 года в Сан-Себастьяне (Страна Басков, Испания).

Жюри 
Вим Вендерс (), кинорежиссёр.
Ариан Аскарид (), актриса.
Мариано Барросо (), режиссёр.
Ренато Берта (), кинооператор.
Чатрихалерм Юкол (), кинорежиссёр.
Мирта Ибарра (), актриса.
Анджела Поуп (), кинорежиссёр.

Фильмы фестиваля

Официальный конкурс 
«Хороший вор», реж. Нил Джордан (, , )  
«Аро Толбухин. В голове убийцы», реж. Исаак-Пьер Расине, Агусти Вильяронга и Лидия Циммерман (, ) 
«Короткие истории», реж. Карлос Сорин (, )  
«Жизнь обетованная», реж. Оливье Даан ()
«Оседлавший кита», реж. Ники Каро (, )
«Автофокус», реж. Пол Шредер ()  
«Свиньи отправятся в полёт», реж. Эйн Мур ()  
«Тайна отца Амаро», реж. Карлос Каррера () 
«Открытые сердца», реж. Сюзанна Бир ()
«Лишь море знает», реж. Кэй Кумаи ()
«Публичные места», реж. Адольфо Аристарайн (, )   
«Любовник», реж. Валерий Тодоровский ()
«Море», реж. Балтазар Кормакур (, , ) 
«Вместе», реж. Чэнь Кайгэ (, ) 
«Зимняя песня», реж. Фархад Мехранфар () 
«Октавия», реж. Басилио Мартин Патино (, )
«Понедельники на солнце», реж. Леон де Араноа (, , )

Лауреаты

Официальные премии 
 Золотая раковина: «Понедельники на солнце», реж. Леон де Араноа.
 Специальный приз жюри: «Короткие истории», реж. Карлос Сорин.
 Серебряная раковина лучшему режиссёру:  Чэнь Кайгэ («Вместе»). 
 Серебряная раковина лучшей актрисе: Мерседес Сампьетро («Публичные места»).
 Серебряная раковина лучшему актёру: Лю Пейци («Вместе»).
 Приз жюри лучшему оператору : Сергей Михальчук («Любовник»).
 Приз жюри за лучший сценарий : (ex-aequo) Адольфо Аристарайн («Публичные места») и Геннадий Островский («Любовник»).

Почётная награда — «Доностия» за вклад в кинематограф 
 Джессика Лэнг
 Боб Хоскинс
 Деннис Хоппер

Ссылки 
 Официальный сайт кинофестиваля

Кинофестивали 2002 года
2002 год в Испании
Сентябрь 2002 года